Max McCormick (né le  à De Pere dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2010-2011||Musketeers de Sioux City ||USHL||55||21||21||42||102||3||1||2||3||4
|-
| 2011-2012||Université d'État de l'Ohio||CCHA||27||10||12||22||31||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Université d'État de l'Ohio||CCHA||40||15||16||31||26||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014||Université d'État de l'Ohio||Big-10||37||11||24||35||40||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Senators de Binghamton ||LAH ||62||10||10||20||133||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Senators de Binghamton ||LAH ||57||15||15||30||143||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||20||2||2||4||37||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Senators de Binghamton ||LAH ||66||21||15||36||105||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||7||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Senators de Belleville ||LAH ||49||8||19||27||80||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||30||3||2||5||37||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019|| Senators de Belleville ||LAH ||20||7||5||12||19||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||14||1||0||1||4||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019|| Eagles du Colorado ||LAH ||25||2||6||8||41||2||0||0||0||0
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 56||16||19||35||120||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 12 || 2 || 1 || 3 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle  || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH || 46 || 13 || 16 || 29 || 42 || 7 || 4 || 3 || 7 || 23

| 93 || 8 || 5 || 13 || 97 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2010-2011 : participe au Match des étoiles de l'USHL.
2011-2012 : nommé dans l'équipe des recrues de la CCHA.

Références 

Naissance en mai 1992
Naissance dans le comté de Brown (Wisconsin)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Kraken de Seattle
Joueur des Firebirds de Coachella Valley